Вайскирхен () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Мерциг-Вадерн. Население составляет 6,4 тыс. человек (2010). Занимает площадь 33,64 км². Официальный код  —  10 0 42 117.

Община подразделяется на 5 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара